Kaňovice est un toponyme qui peut désigner :

Kaňovice, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Kaňovice, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie